

Пихтовка — село, Воткінський район, Удмуртія
 Пихтовка — селище, Маріїнський округ, Кемеровська область